

Sigle 
 Editions of Contemporary Music – etichetta discografica tedesca
 Educazione continua in medicina – programma di formazione in medicina
 Electronic control module – modulo di controllo elettronico
 Electronic countermeasures – contromisure elettroniche, tecniche della guerra elettronica
 Errore congenito del metabolismo
 Extracellular Matrix – matrice extracellulare, in biologia
 Enterprise content management – tecnologie organizzazione contenuti digitali
 Entitlement control message –  tipo di dato, utilizzato nel sistema DVB per il controllo del Sistema di accesso condizionato

Codici 
 ECM – codice vettore IATA di Aerolíneas Comerciales